Seuneubok Pidie (Tanah Jambo Aye), een plaats in Indonesië
Seuneubok Pidie (Peureulak), een plaats in Indonesië
Seuneubok Pidie (Madat), een plaats in Indonesië
Seuneubok Pidie (Manyak Payed), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing